Druszkiewicz:
 Krystyna Druszkiewicz (1917–1992) – pedagog muzyczny
 Stanisław Zygmunt Druszkiewicz z Zarabia, Modliborza, herbu Bożawola (1621–1697) – wojski halicki podstoli i stolnik
 Sebastian Druszkiewicz (ur. 1986) – polski łyżwiarz szybki, olimpijczyk